Tarajornitsoq bezeichnet:
 Tarajornitsoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tarajornitsoq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tarajornitsoq (Fjord, Kangaatsiaq), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tarajornitsoq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tarajornitsoq (Fluss), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tarajornitsoq (See, Aasiaat), See im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tarajornitsoq (See, Nanortalik), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tarajornitsoq (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tarajornitsoq (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland